Bratislava steht für:
 Bratislava, Hauptstadt der Slowakei
 Bratislava (Region), Region in der Slowakei
 (4018) Bratislava, Asteroid

Siehe auch:
 Okres Bratislava (Begriffsklärung)